В Соединённых Штатах насчитывается 12 округов с названием Джонсон ():
 округ Джонсон — штат Айова.
 округ Джонсон — штат Арканзас.
 округ Джонсон — штат Вайоминг.
 округ Джонсон — штат Джорджия.
 округ Джонсон — штат Иллинойс.
 округ Джонсон — штат Индиана.
 округ Джонсон — штат Канзас.
 округ Джонсон — штат Кентукки.
 округ Джонсон — штат Миссури.
 округ Джонсон — штат Небраска.
 округ Джонсон — штат Теннесси.
 округ Джонсон — штат Техас.